Susis és el nom amb què es conegué a l'època clàssica la regió de Susa a Pèrsia (Elam). Cal no confondre la regió de Susis amb la satrapia persa i selèucida de Susiana, que comprènia altres territoris a part de la mateixa Susis.

Imperi Aquemènida
Imperi Selèucida